Granville Leveson-Gower kan syfta på:

* Granville Leveson-Gower, 1:e markis av Stafford (1721–1803), brittisk peer 
 Granville Leveson-Gower, 1:e earl Granville (1773–1846), brittisk peer 
 Granville Leveson-Gower, 2:e earl Granville (1815–1891), brittisk peer 
 Granville Leveson-Gower, 3:e earl Granville (1872–1939), brittisk peer